Quitocables fue una idea de sistema de transporte público tipo teleférico de la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Iba a formar parte del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITM-Q) con varias líneas.

El proyecto, que fue presentado Mauricio Rodas en mayo de 2015, como una alternativa innovadora, sin embargo la idea no prosperó ante la negativa de los ciudadanos de barrios vecinos .

Línea 1 

La línea 1, que servirá a 30.000 personas diarias de los sectores de Roldós y Pisulí en la parroquia El Condado, y las desplazará hasta el sector de La Ofelia, de la parroquia Ponceano, recorrerá 3,7 kilómetros con una flota inaugural de 80 cabinas (de 10 pasajeros cada una) que demorarán 13 minutos entre los puntos más distantes de la ruta. 

El costo de construcción de la línea 1, según el estudio que entregó la Escuela Politécnica Nacional el 16 de mayo de 2016, sería de 44 millones de dólares estadounidenses, y 15 millones más si se quisiera extender hasta Pisulí, como se tenía previsto originalmente.

La línea 1 tendrá cuatro estaciones intermodales, es decir que podrán ser usadas para cambiar a otros sistemas del SITM-Q:
 Roldós
 Colinas del Norte
 Mariscal Sucre
 La Ofelia

Construcción 
Inicialmente se previó que la obra iniciaría su construcción a inicios de 2016, duraría entre 12 a 14 meses, y que sería concluida en el primer semestre de 2017; sin embargo esto no sucedió. Los retrasos se debieron, sobre todo, a quejas de los vecinos de la Urbanización El Condado y de San José del Condado, por donde pasarán las telecabinas y se ubicará una estación de transferencia respectivamente.

El 17 de octubre de 2016 el alcalde Mauricio Rodas y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército firmaron el contrato de construcción de la Línea 1, que unirá los barrios de La Roldós y La Pisulí en la parroquia El Condado, con el barrio San José del Condado en la parroquia Ponceano. Al acto, que tuvo lugar en el pabellón de la ciudad de la Conferencia Hábitat III que se celebró en Quito, asistió además como testigo honorario el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Según el contrato suscrito, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército debía entregar la obra en un plazo de 16 meses, en los que serían fiscalizados por la Escuela Politécnica Nacional. Para la instalación de los pilotes y la construcción de las estaciones se expropiarán 15 lotes de terreno en los barrio Roldós y San José del Condado, así como en la Urbanización El Condado.

Cabinas 
Las cabinas que se usarán en la línea 1 están diseñadas para transportar 10 personas sentadas, tienen un peso de 1,5kg, y sus medidas son de 2,6 metros de ancho por 2,8 de altura. La flota inaugural será de 80 unidades, ampliándose posteriormente a un total de 130, que harán el recorrido en un tiempo aproximado de 12 minutos y movilizarán 2.400 personas por hora.

Línea 2 

El proyecto para la línea 2, que servirá a 40.000 personas diarias de los sectores de La Argelia, Solanda, Mena 2, Conocoto y el cantón Rumiñahui, fue presentado el 6 de mayo de 2015. Tendrá cuatro estaciones intermodales, es decir que podrán ser usadas para cambiar a otros sistemas del SITM-Q:
 Argelia
 Solanda
 Mena 2
 Conocoto
 Rumiñahui

Referencias

Véase también 
 Metrobus-Q
 Metro de Quito
 Anexo:Líneas de autobuses de Quito

Quitocables
Edificios y estructuras en proyecto en Ecuador